Даренков — фамилия:

 Даренков, Анатолий Фёдорович(1937—1994) — советский и российский учёный-медик.
 Даренков, Сергей Петрович (род. 1957) — советский и российский учёный-медик.

См. также 
 Даренка
 Дареновка